12-е первенство Казахстана по футболу среди клубов Второй лиги, в котором приняли участие 14 команд в финальном этапе (18 — на предварительном). Соревнование имело любительский статус.

Турнир проходил с 18 апреля по 30 сентября 2013 года в 2 этапа. На предварительном этапе команды были разделены на региональные зоны.

Затем лучшие клубы сыграли в финальном этапе, где они сначала были разделены на группы, а потом играли на вылет.

Предварительный этап

Зона «Юг» 
Предварительный этап в зоне «Юг» проводился с 18 по 24 апреля в Таразе с участием 5 клубов.

Изначально в финальный этап прошли 2 лучшие команды — ЗСМК и «Талдыкорган-Жас», но затем туда добрали ещё 2 клуба — КОФК «Кайсар-Жас» и «Альтаис».

Зона «Восток» 
Предварительный этап в зоне «Восток» проводился с 13 по 15 мая в Семее на стадионе «Цементник» с участием 3-х клубов.

В финальный этап прошли 2 команды — «Сайхан» и «Елсана», но «Елсана» не явилась на этот турнир.

Зона «Север» 

Предварительный этап в зоне «Север» проводился с 11 по 14 июня в Павлодаре с участием 4-х клубов.

В финальный этап прошли 3 команды — «Трактор» (Павлодар), ДЮФШ «Окжетпес» (Кокшетау) и «Жана-Есиль» (Новоишимское).

Финальный этап 
Финальный этап первенства Казахстана среди команд Второй лиги с участием 14 клубов (из 16 заявленных) прошёл с 20 по 30 сентября в Темиртау на стадионах «Строитель» и «Металлург».

Группа 1

Группа 2 

По жребию 2-е место присуждено КОФК «Кайсар-Жас».

«Елсана» не явилась на турнир.

Группа 3

Группа 4 

«АзияТехстрой» не явилась на турнир.

Матч за 13-14-е места 
24.09.2013. «Жана-Есиль» (Новоишимское) 7 - 1 «Каспий»-2 (Актау)

Матч за 11-12-е места 
24.09.2013. «Альтаис» (Тараз) 0 - 3 «Сайхан» (Зайсан)

Матч за 9-10-е места 
24.09.2013. ВРЗ (Астана) 0 - 3 ДЮФШ «Окжетпес» (Кокшетау)

1/4 финала 
24.09.2013. «Каспи-Банк» (Алма-Ата) 4 - 2 «Талдыкорган-Жас» (Талдыкорган)
24.09.2013. «Трактор» (Павлодар) 2 - 5 ЗСМК (Шымкент)
24.09.2013. «Гефест»-2 (Сарань) 4 - 0 КОФК «Кайсар-Жас» (Кызылорда)
24.09.2013. «Вест-Кроун» (Актобе) 4 - 1 ТЛФЛ (Темиртау)

1/2 финала 
26.09.2013. «Каспи-Банк» (Алма-Ата) 0 - 3 ЗСМК (Шымкент)
26.09.2013. «Гефест»-2 (Сарань) 1 - 0 «Вест-Кроун» (Актобе)

Матч за 3-4-е места 
27.09.2013. «Каспи-Банк» (Алма-Ата) 0 - 3 «Вест-Кроун» (Актобе)

Матч за 1-2-е места 
27.09.2013. ЗСМК (Шымкент) 4 - 2 «Гефест»-2 (Сарань)

Итоговая таблица

Лучшие игроки 
Лучший вратарь — Станислав
Вензель («Гефест»-2).

Лучший защитник —
Юрий Колесниченко («Гефест»-2).

Лучший полузащитник —
Андрей Богомолов (ЗСМК).

Лучший нападающий —
Данияр Кенжиханов (ЗСМК).

Лучший бомбардир (9 мячей) —
Евгений Авдеев («Вест-Кроун»).

Переходный матч за место в Первой лиге

Примечания

Ссылки 
Итоги финального этапа Первенства РК по футболу среди команд 2-й лиги (любители)

Футбол в Казахстане в 2013 году